Роберт Келли (; 16 ноября 1893 — 22 сентября 1969), более известный как Боб Келли () — английский футболист и футбольный тренер.

Клубная карьера 
Уроженец , Ланкашир, после завершения школы Келли играл в футбол за местные команды «Аштон Уайт Стар» и «Аштон Сентрал». Параллельно работал шахтёром. Затем играл за ливерпульские клубы «Эрлстаун Роверс» и «Сент-Хеленс Таун». В возрасте 19 лет ушёл из шахт, став профессиональным футболистом и подписав контракт с «Бернли». В сезоне 1914/15 помог команде занять четвёртое место в чемпионате. Дальнейшая его карьера была прервана войной, однако он продолжать периодически играть за «Бернли» в военных турнирах. Служил в королевских артиллерийских войсках. В первом послевоенном сезоне «Бернли» занял в чемпионате второе место, а уже в сезоне 1920/21 выиграл свой первый чемпионский титул. Келли выступал за клуб до 1925 года, сыграв в общей сложности 299 матчей и забив 97 мячей.

1 декабря 1925 года «Сандерленд» заплатил за его переход 6550 фунтов стерлингов, что стало британским трансферным рекордом того времени. В сезоне 1925/26 «Сандерленд» занял третье место в лиге. Купленный на замену ушедшему Чарли Бакену, Келли провёл в клубе чуть больше года, забив 15 голов в 55 матчах.

10 февраля 1927 года Келли перешёл в «Хаддерсфилд Таун» за 3500 фунтов стерлингов. В сезоне 1927/28 «Хаддерсфилд» занял второе место в лиге, уступив чемпионский титул «Эвертону». В 1928 и 1930 году Келли сыграл в финалах Кубка Англии, но в обоих случаях его команда проиграла. Всего он провёл за «Хаддерсфилд Таун» 213 матчей и забил 42 гола.

В июле 1932 году 38-летний Келли стал игроком клуба «Престон Норт Энд». В сезоне 1933/34 помог команде занять второе место во Втором дивизионе и выйти в Первый дивизион. Однако на тот момент ему был 41 год, и по окончании сезона он перешёл в «Карлайл Юнайтед», где и завершил игровую карьеру.

Карьера в сборной 
10 апреля 1920 года дебютировал за сборную Англии в матче против Шотландии, отличившись двумя голами. Выступал за сборную до 1928 года, сыграв 14 матчей и забив 8 мячей.

Тренерская карьера 
В 1935 году стал играющим тренером «Карлайл Юнайтед», через год был освобождён от этой должности. С ноября 1936 года до июня 1938 года был главным тренером «Стокпорт Каунти».

С 1946 по 1947 год был главным тренером лиссабонского «Спортинга». С 1949 по 1951 год был тренером швейцарского «Санкт-Галлена». В 1950-е годы работал в Нидерландах в клубах «Херенвен» и КФС. В сезоне 1960/61 был главным тренером валлийского клуба «Барри Таун».

Достижения 
 Бернли
 Чемпион Первого дивизиона: 1920/21

 Хаддерсфилд Таун
 Финалист Кубка Англии: 1928, 1930

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Spartacus-Educational.com 
 Профиль футболиста на сайте EnglandFootballOnline.com 
 Профиль футболиста на сайте EnglandStats.com 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Карлайл Юнайтед»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Карлайл Юнайтед»
Тренеры ФК «Стокпорт Каунти»
Тренеры ФК «Спортинг» Лиссабон
Тренеры ФК «Санкт-Галлен»
Тренеры ФК «Херенвен»
Тренеры ФК «Барри Таун Юнайтед»
Гостевые игроки военного времени ФК «Бернли»